Lüders può riferirsi a:

 Lüders (oggi Lure) – comune francese
 Marie-Elisabeth Lüders – politica tedesca